Żdżar peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Mazovie
 Żdżar, village 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Żdżar, village du powiat de Koszalin 
 Żdżar, village du powiat de Szczecinek